Yong'an är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 59 kilometer väster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Yong'an är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xinan,  km öster om Yong'an. Trakten runt Yong'an består huvudsakligen av våtmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina